Le qualificazioni del singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Naomi Ōsaka (qualificata)
  Jeļena Ostapenko (qualificata)
  Océane Dodin (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)

  Risa Ozaki (primo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Anett Kontaveit (qualificata)
  Jennifer Brady (ultimo turno, Lucky loser)

Qualificate 

  Naomi Ōsaka
  Jeļena Ostapenko

  Tamara Korpatsch
  Anett Kontaveit

Lucky loser 

  Jennifer Brady

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2017